Il singolare  del Kosice Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Lukáš Rosol era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Stéphane Robert ha battuto in finale 7–6(5), 7–6(5) Jiří Vaněk.

Teste di serie

  Santiago Ventura (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
  Jiří Vaněk (finale)
  David Marrero (primo turno)

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)
 Miguel Ángel López Jaén (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Košice Open 2009